Châteaudouble (Drôme)
 Châteaudouble (Var)